El título Mateo I puede hacer referencia a varios dignatarios:
Mateo I de Foix, conde de Foix y Bearn y pretendiente al trono de la Corona de Aragón.
Mateo I de Constantinopla, Patriarca de Constantinopla.
Mateo I de Boulogne, conde de Boulogne
Mateo I de Alejandría, Patriarca de Alejandría.
Mateo I Csák, barón húngaro.
Mateo I de Lorena, duque de Lorena.
Mateo I Visconti, Señor de Milán.
Mateo I Orsini, conde de Cefalonia.